275-й армейский  миномётный Печенгский ордена Александра Невского полк - воинское подразделение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Сформирован 31.01.1943 года путём переименования 1-го миномётного полка в составе 14-й армии.

В составе действующей армии с 31.03.1943 года по 17.11.1944. Являлся армейским миномётным полком 14-й армии.

С 07.10.1944 принимает участие в Петсамо-Киркенесской операции, отличился при взятии Петсамо. В ноябре 1944 года выведен в резерв, 20.01.1945 года преобразован в 275-й гвардейский миномётный полк.

Полное наименование 
 275-й армейский миномётный Печенгский ордена Александра Невского полк

Подчинение

Командиры 
 подполковник Шепель Василий Степанович

Награды и наименования

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных эшелонов, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Миномётные полки СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году